Godlewski est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carl Godlewski (1862-1949), clown et chorégraphe allemand ;
 Franciszek Godlewski (1834-1863), partisan polonais de l'insurrection polonaise ;
 Gisèle Godlewski (1918-2016), résistante française ;
 Guy Godlewski (1913-1983), médecin et historien français ;
 Marceli Godlewski (1865-1945), prêtre et résistant polonais, Juste parmi les nations.

Zoologie 
 Pipit de Godlewski, espèce de passereaux de la famille des Motacillidae.

Patronyme polonais